Donald Campbell est un nom notamment porté par :
 Donald Campbell (1751-1804), officier et voyageur britannique ;
  (?-1562), un abbé et noble écossais ;
  (1894-1963), un évêque ;
  (?-1763), officier britannique ;
  (1851-1887), joueur de cricket australien ;
  (1974-), joueur de cricket du Zimbabwe ;
 , ingénieur britannique ;
  (1800-1850), homme politique britannique ;
  (1922-1992), homme politique de New York ;
 Donald B. Campbell, astronome australien ;
  (1957-), producteur américain ;
  (1932-1984), homme politique au Canada ;
  (1904-2002), ingénieur américain ;
 , général américain ;
 Donald Thomas Campbell (1916-1996), psychologue ;
  (1919-1944), joueur de rugby ;
 Donald Campbell (1921-1967), pilote britannique ;
  (1926-), ancien sprinter ;
  (?-1651) ;
  (1925-), joueur de hockey sur glace ;
 Don Campbell (1951-), danseur américain qui a inventé le locking ;
  (1932-), ancien footballeur ;
 , chanteur de reggae.